Кочими:

 Кочими — крупная группа индейских племён, обитавшая до прихода европейцев в центральной части полуострова Нижняя Калифорния от Эль-Росарио на севере до Сан-Хавьера на юге.
 Кочими — мёртвый язык, который был распространён на большей части штата Нижняя Калифорния, о чём свидетельствуют документы иезуитов 18 века.